De 9e editie van de Cyprus Women's Cup, een vrouwenvoetbaltoernooi voor landenteams, startte op 2 maart 2016 en eindigde 9 maart 2016.

Stadions

Wedstrijden

1e ronde

Poule A

Poule B

Finale matchen

7e plaats

5e plaats

3e plaats

Finale

Eindrangschikking 

2016
Voetbal in 2016